Сан-Пе́дро (, Святой Пётр) — испаноязычный топоним.

Населённые пункты 

Аргентина
 Сан-Педро — город-порт в провинции Буэнос-Айрес (Аргентина).
  — город в провинции Жужуй (Аргентина). Из-за неблагозвучия на русскоязычных картах обозначается как Сан-Педро.

Белиз
 Сан-Педро — город в Белизе.

Гватемала
  — муниципалитет в департаменте Альта-Верапас, Гватемала.

Доминиканская Республика
 Сан-Педро-де-Макорис — город и провинция в Доминиканской Республике.

Колумбия
 Сан-Педро — город и муниципалитет.
 Сан-Педро — город и муниципалитет.
  — город и муниципалитет.

Коста-Рика
  — город.
 Сан-Педро-де-Барва — деревня.
  — город.
  — деревня и район.

Кот-д’Ивуар
 Сан-Педро — город в Кот-д’Ивуаре.

Мексика
 Сан-Педро — город в штате Коауила, Мексика.
 Сан-Педро — посёлок в муниципалитете Сунуапа, штате Чьяпас, Мексика.
 Сан-Педро — посёлок в муниципалитете Чичимила́, штате Юкатан, Мексика.
 Сан-Педро-Гарса-Гарсия — город в штате Нуэво-Леон, Мексика.
 Сан-Педро-Чолула — муниципалитет в штате Пуэбла, Мексика.

Парагвай
  — столица департамента Сан-Педро, Парагвай.
  — город в департаменте Итапуа, Парагвай.

США
 Сан-Педро — порт в Лос-Анджелесе, Калифорния, США

Чили
 Сан-Педро — посёлок в Чили.
 Сан-Педро-де-Атакама — посёлок на севере Чили.
 Сан-Педро-де-ла-Пас — город в Чили.

Реки 
  — река в провинции Камагуэй, Куба.
 Сан-Педро (приток Лоа) — река на севере Чили.
 Сан-Педро (приток Хилы) — река в США.
 Сан-Педро (приток Усумасинты) — в Гватемале и Мексике.

Прочее 
 Сан-Педро — муниципалитет в Испании.
 Сан-Педро — департамент в Аргентине.
 Сан-Педро — департамент в Парагвае.
 Сан-Педро — вулкан в Гватемале.
 Сан-Педро — вулкан в Чили.
 Сан-Педро-де-Кампродон — старинный католический монастырь в Испании.
 Сан-Педро () — кактус, произрастающий в Южной Америке.
  — тюрьма в Ла-Пасе, Боливия

См. также 
 Сан-Педру
 Святой Пётр (значения)

Примечания